Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Moskau.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den  (Volkszählung) und 1. Januar 2015 (Berechnung) ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es 74 Städte und 65 Siedlungen städtischen Typs, darunter eine „geschlossene“ Stadt und vier „geschlossene“ Siedlungen (SATO) (Stand 2019).

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!Stadte
Moskau